Kronstein ist der Familienname folgender Personen: 

 August Stefan Kronstein (1850–1921), österreichischer Grafiker, Illustrator, Lithograph
 Gotthard Kronstein (1927–1997), deutscher Opernsänger und Theaterleiter
 Heinrich Kronstein (1897–1972), Jura-Professor an der Georgetown University und Universität Frankfurt
 Hildegard Uhrmacher-Kronstein (* 1939), deutsche Opernsängerin, Ehefrau von Gotthard Kronstein
 Ili Kronstein (1897–1948), österreichische Malerin 

Kronstein ist der Name folgender Orte:

 Kronstein (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft der Gemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kronstein (Gemeinde Sonntagberg), Ortsteil der Gemeinde Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich